Bolesław Ciepiela (ur. 1931) − literat, redaktor, regionalista, oraz członek Stowarzyszenia Autorów Polskich związany z Zagłębiem Dąbrowskim
 Ewa Ciepiela (ur. 1941) − polska aktorka teatralna i filmowa
 Jan Ciepiela (ur. 1989) − polski lekkoatleta, sprinter
 Kazimierz Ciepiela (1923−2003) − pułkownik pilot Wojska Polskiego
 Roman Ciepiela (ur. 1955) − polski samorządowiec, były prezydent Tarnowa
 Sławomira Ciepiela-Kubalska (1930−2006) − polska historyk, archeolog